Artal I d'Alagón (? - 1167), comte de Pallars Sobirà (1124-1167) i Senyor d'Alagón Artau I d'Alagón (1135-1167) 
 Artal II d'Alagón (? - ~1213), cavaller aragonès del llinatge dels Alagón, Alferes del regne d'Aragó, Majordom del regne d'Aragó, 3r Senyor d'Alagón i 1r Senyor de Sástago 
 Artal III d'Alagón (? - Saix, Regne de València, 1239), noble aragonès, 3r Senyor d'Alagón, 2n Senyor de Sástago i Pina
 Artal IV d'Alagón (? - 1295), noble valencià d'origen aragonès, camarlenc del rei Jaume el Just, 4t senyor de Sástago 
 Artal V d'Alagón (? - 1323), noble valencià d'origen aragonès, 5è Senyor de Sástago 
 Artal VI d'Alagón (? - 1419), noble valencià d'origen aragonès, 7è Senyor de Sástago 
 Artal VII d'Alagón
 Artal VIII d'Alagón